El término Seira puede hacer referencia a:

 Seira (Huesca), municipio español de la provincia de Huesca, Aragón.
 Seira (Lääneranna), localidad estonia del municipio de Lääneranna, condado de Pärnu.
 Seira (La Coruña), parroquia civil española del municipio de Rois, provincia de La Coruña, Galicia.